Кашмир може да се отнася за:

 Кашмир – област и бивше княжество в Хималаите
 Кашмирска коза
 Кашмир – вълна, която се добива от кашмирска коза